Województwo poleskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 Województwo poleskie II Rzeczypospolitej